MediaMarket S.p.A. è l'azienda italiana di MediaMarkt, che a sua volta appartiene al gruppo tedesco METRO AG, ed è una catena di elettronica di consumo operante in Europa.
Mediamarket rappresenta l'11% nel giro d'affari complessivo del gruppo. In Italia la società ha un fatturato 2009 pari a circa 2,3 miliardi di Euro (net VAT) con le insegne MediaWorld, Saturn e MediaWorld Compra On Line.

Storia 

Il primo punto vendita MediaWorld risale al 24 ottobre 1991 a Curno. Nel 2001, a Milano, apre il primo Saturn. Oggi i punti vendita MediaWorld sono 117, che fanno dell'Italia il secondo mercato della catena. Il 15 giugno 2016 Saturn ha abbandonato definitivamente il mercato italiano.

Marchi

Note

Bibliografia 

 Rif. Mauro Castelli, "Grand'Italia" , Milano, Il Sole 24ore, 2008. ISBN 9788883639852

Voci correlate 
 MediaMarkt
 MediaWorld
 Saturn (magazzini)
 Metro (azienda)

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Società di grande distribuzione organizzata